Булга́кова — жіноча форма поширеного російського прізвища Булгаков.

Відомі носії 
 Булгакова Людмила Петрівна (1953, Лозова) — український історик, дослідниця подільської народної вишивки.
 Булгакова Майя Григорівна (1932, Краматорськ — 1994, Москва) — кіноактриса, народна артистка РРФСР (1977).
 Булгакова Олена Сергіївна (1893—1970) — третя дружина письменника Михайла Булгакова.
 Булгакова Тетяна Миколаївна (1892, Рязань — 1982, Туапсе) — перша дружина письменника Михайла Булгакова (у 1913—1924 роках).
Російські прізвища тюркського походження